

Astronomia
79P/du Toit-Hartley – cometa periodica del Sistema solare.
4768 Hartley – asteroide della fascia principale.
Cometa Hartley 1 (formalmente 100P/Hartley) – cometa periodica del Sistema solare.
Cometa Hartley 2 (formalmente 103P/Hartley) – piccola cometa periodica del Sistema solare.
110P/Hartley – cometa periodica del Sistema solare.
Cometa Hartley-IRAS (formalmente 161P/Hartley-IRAS) – cometa periodica del sistema solare.
Cometa Hartley-Drinkwater (formalmente C/1995 Q2 Hartley-Drinkwater) – cometa non periodica.

Elettronica
Hartley – oscillatore armonico elettrico.

Geografia 
Regno Unito
Hartley – parrocchia civile del Cumbria
Hartley – parrocchia civile del Kent
Hartley – paese del Northumberland

Stati Uniti d'America
Hartley – census-designated place della Contea di Solano, California
Hartley – città della Contea di O'Brien, Iowa
Hartley – township della Contea di Union, Pennsylvania
Hartley – census-designated place della Contea di Hartley, Texas

Personaggi 
Mr. Hartley – personaggio del cortometraggio The Misjudged Mr. Hartley
Harlan Hartley – personaggio del film Il professore matto
Molly Hartley – personaggio del film horror The Haunting of Molly Hartley

Persone 
Blythe Hartley (1982 – vivente) – tuffatrice canadese
Brendon Hartley (1989 – vivente) – pilota automobilistico neozelandese
Dylan Hartley (1986 – vivente) – rugbista britannico di origine neozelandese
Gene Hartley (1926-1993) – pilota automobilistico statunitense
Justin Scott Hartley (1977 – vivente) – attore statunitense
Leslie Poles Hartley (1895-1972) – scrittore inglese
Malcolm Hartley (...) – astronomo inglese
Marsden Hartley (1877-1943) – pittore e poeta statunitense
Matthieu Hartley (1960 – vivente) – tastierista inglese
Michael Hartley Freedman (1951 – vivente) – matematico statunitense
Nina Hartley (1959 – vivente) – attrice pornografica statunitense
Paul James Hartley (1976 – vivente) – calciatore scozzese
Peter Hartley (1988 – vivente) – calciatore inglese
Ralph Vinton Lyon Hartley (1888-1970) – scienziato e ricercatore elettronico statunitense

Statistica
Test di Hartley – test utilizzato per la valutazione del rispetto delle condizioni di omoschedasticità.